de Amerikaans natuurkundige David Morris Lee
 de Amerikaanse producer David Lee (producer), die onder andere de sitcom Frasier produceerde
 de Amerikaanse Olympisch kampioen volleyball David Lee (volleyballer)
 David Lee (basketballer), Amerikaans basketballer